Le qualificazioni del singolare femminile dello  Swedish Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Swedish Open  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kathrin Wörle (Qualificata)
 Anna Tatišvili (primo turno)
 Heidi El Tabakh (secondo turno)
 Oksana Kalašnikova (primo turno)

 Elena Bovina (ultimo turno)
 Nuria Llagostera Vives (Qualificata)
 Arina Rodionova (secondo turno)
 Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)

Qualificati 

 Kathrin Wörle
 Nuria Llagostera Vives

 Ana Vrljić
 Laura Siegemund

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2010
WTA Tour 2010